Дом А. А. Жемчужникова — особняк отставного поручика Апполона Апполоновича Жемчужникова, расположенный на пересечении улицы Карла Маркса и Пушкина в Центральном районе города Челябинска. Двухэтажный дом был построен в стиле итальянского палаццо, первое строение в городе подобного архитектурного решения. С 1900 года дом становится собственностью потомственного почётного гражданина М. И. Морозова. С 1913 года в здание переезжает челябинская торговая школа. В годы Советской власти в здании размещался государственный банк. В 1994 году на основании историко-архитектурного плана Челябинска дом Жемчужникова (бывшая торговая школа) включён в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области. В настоящее время здание занимает частная организация.

Примечания

Ссылки 
 «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области». Двухэтажный дом типа итальянского палаццо (бывшая торговая школа).
 «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области». Торговая школа.

Литература 
 Боже В. С. Школьный мир дореволюционного Челябинска. Том 1: Краткий исторический очерк. Челябинск: 2006.

Жемчужникова
Здания и сооружения, построенные в 1893 году в России
Здания и сооружения, заложенные в 1891 году
XIX век в Челябинской области